Lučice (Delnice), gradsko naselje Delnica, Hrvatska
 Lučice (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica, BiH

Vidi i:
 Lučica
 Luka
 Luke